Черняховская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Черняховская волость (Житомирский уезд) — в составе Волынской губернии
 Черняховская волость (Киевский уезд) — в составе Киевской губернии
 Черняховская волость (Пирятинский уезд) — в составе Полтавской губернии